Motocyklowe Grand Prix Francji 2013 – czwarta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 19 maja 2013 roku na torze Bugatti Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 we Francji
2013